Station Otani (Wakayama)
Station Otani (Shiga)